La Coupe d'Europe féminine de rink hockey 2013-2014 est la  de la compétition européenne de rink hockey entre équipes de club. La phase finale a lieu à Coutras, en France, à la patinoire Milou-Ducourtioux (1000 places).

Compétition

Huitième de finale 

|}

Quarts de finale 

|}

Phase finale

Notes et références 

Coupe d'Europe féminine de rink hockey
Rink hockey F1
Europe F1